Чикасо (округ, Айова)
 Чикасо (округ, Міссісіпі)